Esparreguera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra de Esparraguera, ås, Valencia, Província de Castelló, 
 Esparreguera (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Esparreguera (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar